Гехи-Чу () — село в Урус-Мартановском районе Чеченской республики. Административный центр Гехи-Чуйского сельского поселения.

География 

Село расположено по обоим берегам реки Гехи, в 9 км к юго-западу от районного центра — города Урус-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на севере — Валерик, на северо-востоке — Гехи, на северо-западе — Катыр-Юрт, на западе — Шалажи, на востоке — Рошни-Чу.

На юге села находятся горы Хюс-Корт и Чолх-Корт

История 
Во время Мансура и Кавказской войны в предгорье у долины реки Гехи, где ныне находится Гехи-Чу находилось несколько хуторов: Демин-Кlотар, Валарг-Чу, Темаркъин-Кlотар, Маусур, Нурикой, Верхне-Гехинские х-ра и др.  В этих поселениях находили приют жители близлежащих крупных сел во время походов царских войск, в основном из Гехов. 

В 10 декабря 1851 года между селом и Гехи был убит генерал Н. В. Слепцов. Именно этот генерал во главе с Назрановским отрядом действовал против чеченцев в 1845 году в Малой Чечне. 

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Гехи-чу было переименовано в Горное.

В 1958 году населённому пункту было возвращено его прежнее название — Гехи-чу.

21 апреля 1996 года в Гехи-Чу был убит военачальник Чеченской Республики Ичкерия — Джохар Дудаев.

Во время первой и второй чеченских войн село значительно пострадало.

Население 
В селе проживают чеченцы из тайпов: нашхой, пешхой, кей, аькхи, никархой, арселой, мозгарой (гар нашхой) и др..

Образование 
 Гехи-Чуйская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Виктор ПОПКОВ. Гехи-Чу…
 Публикации в СМИ. М. Мамиконян. УДАРЫ ПО ГЕХИ-ЧУ И ПО «КУМПОЛУ»
 Современные фото Гехи-Чу

 

Населённые пункты Урус-Мартановского района